Фіалко Андрій Олександрович (1963—2013) — український дипломат, радник президента України, надзвичайний і повноважний посол України.
 Фіалко Василь Іванович — Антоній (Фіалко) — архієрей Української Православної Церкви (Московського Патріархату).
 Фіалко Ізраїль Юхимович (1916—1985) — радянський архітектор-художник.
 Фіалко Ніна Іванівна (нар. 1943) — українська письменниця, член ТОО Національної Спілки письменників України (2015).
 Фіалко Олег Борисович (нар. 1946) — український кінорежисер, сценарист. Народний артист України (1996).
 Фіалко Нонна Григорівна (нар. 1925) — театральна актриса, заслужена артистка УРСР (1966).